Religioso – come aggettivo indica ciò o colui che è relativo, ovvero è conforme, ad una religione.
 Religioso – come sostantivo indica i membri degli ordini religiosi o delle congregazioni cristiane vigenti nella Chiesa cattolica e in quella Riformata.